Thomas Andrews (scheepsbouwkundige), Iers scheepsbouwer en zakenman, ontwerper van de Titanic
 Thomas Andrews (natuurkundige), een Iers chemicus en natuurkundige